Willemsbrug (Singelgracht), in Amsterdam-Centrum brug nr. 151
 Diaconessenbrug (in de volksmond 'Willemsbrug'), in Amsterdam-Zuid brug nr. 454
 Willemsbrug (Grimbergen), een klapbrug over het dok van Vilvoorde in Grimbergen
 Willemsbrug ('s-Hertogenbosch), een brug over de Dommel in 's-Hertogenbosch, gebouwd 1895, vernieuwd jaren 30
 Willemsbrug (Rotterdam), een brug over de Nieuwe Maas in het centrum van Rotterdam, gebouwd 1878, vernieuwd 1981
 Willemsbrug (Schiedam), een brug aan de Nieuwe Haven in Schiedam
 Willemsbrug (Utrecht), een voormalige brug in het centrum van Utrecht